Buchrucker ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Ernst Buchrucker (1878–1966), deutscher Major und Freikorpsführer
 Doris Buchrucker (* 1952), deutsche Schauspielerin
 Harald Buchrucker (1897–1985), deutscher Metallgewerbekünstler
 Hasso Buchrucker (* 1935), deutscher Jurist und Diplomat
 Karl Buchrucker (1827–1899), lutherischer Geistlicher und Theologe

Siehe auch:
 Karl-Buchrucker-Preis
 Buchdrucker